

Geografia 
 Nahetal-Waldau – comune della Turingia, in Germania
 Waldau (Osterfeld) – frazione del comune tedesco di Osterfeld, situato nel land della Sassonia-Anhalt

Persone 
 Gustav Waldau (1871-1958) – attore tedesco teatrale e cinematografico
 Nikolaj Coster-Waldau (n.1970) – attore danese

Altro 
 Waldau – clinica psichiatrica nelle vicinanze di Berna